Памятник Райнису () — скульптурный монумент из красного гранита, установленный в честь 100-летнего юбилея со дня рождения латышского поэта, драматурга, переводчика, политика и общественного деятеля Яниса Плиекшанса (Райниса).

Выполнен по эскизам и макету 1957 года скульптора Карлиса Земдеги его учениками Айваром Гулбисом и Лаймонисом Блумбергом, архитектурное решение проекта принадлежит Дзинтару Дрибе. Торжественное открытие памятника состоялось 11 сентября 1965 года.

В 2007 году были проведены реставрационные работы.

Расположенный на Эспланаде, пятиметровый памятник является доминантой, организующей визуальный центр паркового пространства. У памятника проходят ежегодные Дни поэзии. Во время проведения Праздников песни и танца близлежащая площадь становится импровизированной сценой для выступления хоров и танцевальных коллективов, выступающих в присутствии многочисленных зрителей.

Ссылки 
 О памятнике на сайте Рижского агентства памятников

Примечания 

Здания и сооружения, построенные в 1965 году в СССР
Появились в 1965 году в Латвии
Архитектура Советской Латвии
Скульптуры Риги
Райнис
Райнис